Citigroup Center (Chicago)
 Citigroup Center (Los Angeles)
 Citigroup Center (New York)

Il termine Citigroup Centre, può riferirsi a:

 Citigroup Centre (Londra)
 Citigroup Centre (Sydney)